Безухие агамы () — род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Общая длина представителей этого рода от 15 до 20 см. Цвет кожи коричневый или красноватый с многочисленными светлыми пятнами. Голова широкая, тупая, короткая. Туловище цилиндрической формы. Глаза большие. Хвост средних размеров, утолщённый. Конечности вытянутые, пальцы длинные. Чешуя на голове и спине довольно крупная, на хвосте она более мелкая.

Образ жизни 
Обитают в лесах, горной местности, большую часть времени проводят на деревьях. Активны днём. Питаются насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие ящерицы. Самки откладывают 5-6 яиц.

Распространение 
Ареал охватывает Индонезию, Таиланд, Сингапур и Малайзию.

Классификация 
На май 2018 года в род включают 3 вида:
 , или Безухая агама

Галерея

Примечания

Литература 
 Das I (2006). A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Borneo. Sanibel Island, Florida: Ralph Curtis Books. 144 pp. . (Aphaniotis ornata, p. 75).
 Lidth de Jeude TW (1893). «On Reptiles from North Borneo». Notes from the Leyden Museum 15: 250—257. (Japalura ornata, new species, p. 251).

Ссылки 
 

Агамовые
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии